Agrupació Independent d'Urbanitzacions, agrupació d'electors municipalista històrica de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental)
 Associació Internacional d'Universitats, organització no governamental d'universitats, auspiciada per la UNESCO
 Aliança Israeliana Universal, societat cultural i educativa jueva internacional